Kamczija – kurort w Bułgarii
 Kamczija – rzeka w Bułgarii
 Kamczija – wieś w Bułgarii
 Kamczija – zbiornik retencyjny w Bułgarii